Laguna Dalga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laguna Dalga (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Laguna Dalga (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar